Дубро́вский — русская фамилия, топоним и название нескольких произведений:
 Дубровские — дворянские роды в дореволюционной России.

Фамилия 
 Дубровский, Адриан Илларионович (1733—178?) — поэт и переводчик, литератор.
 
 
 Дубровский, Андрей Михайлович (1921—1988) — советский художник.
 
 Дубровский, Василий Иванович (1868—?) — русский военачальник, генерал-майор.
 
 
 
 Дубровский, Давид Израилевич (род. 1929) — философ и психолог, педагог.
 
 Дубровский, Евгений Васильевич (псевдоним Лесник; 1870—1941) — советский писатель, журналист, лесничий.
 Дубровский, Егор Андреевич (род. 1989) — российский хоккеист, нападающий.
 Дубровский, Казимир Маркович (1892—1979) — советский врач, психолог и психотерапевт.
 
 Дубровский, Николай Андреевич (род. 1933) — советский учёный в области акустики, президент Российского акустического общества.
 Дубровский, Павел Андреевич (1780—после 1837) — российский архитектор.
 
 
 Дубровский, Фёдор Фомич (1901—1970) — Герой Советского Союза, командир партизанского отряда.
 Дубровский, Эдгар Борисович (1932—2016) — русский советский писатель и сценарист.

В культуре и искусстве 
 «Дубровский» — «разбойничий роман» А. С. Пушкина (1833, опубликован в 1841).
 «Дубровский» — опера Эдуарда Направника (1895, Мариинский театр).
 «Дубровский» — фильм режиссёра Александра Ивановского (СССР, 1936).
 «Дубровский» — экранизация оперы Направника (СССР, 1961).
 «Дубровский» — телевизионный сериал (СССР, 1988).
 «Дубровский» — песня группы «Аквариум» (1993).
 «Дубровский» — фильм-драма (Россия, 2014)

Топоним

Населённые пункты 
 Дубровский — посёлок в Алейском районе Алтайского края.
 Дубровский — посёлок при станции в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Дубровский — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области.
 Дубровский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Дубровский — посёлок в Ленинском городском округе Московской области.
 Дубровский — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.
 Дубровский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.
 Дубровский — село в Киясовском районе Удмуртии.
 Дубровский — посёлок в Болховском районе Орловской области.

Другое 
 Дубровский — пруд в Новосокольническом районе Псковской области.
 Дубровский район — административная единица на северо-западе Брянской области.
  (значения)

Примечания

См. также